Limburg (Nederlandse provincie), Nederlandse provincie
Limburg (Belgische provincie), Vlaamse provincie
Limburg (Verenigd Koninkrijk der Nederlanden), Limburg als één provincie in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1839) als Belgische provincie (1830-1839)
Hertogdom Limburg, een staat van het Heilige Roomse Rijk, gelegen in de Nederlanden, nu grotendeels in de provincie Luik